Unterschale steht für:
 Unterschale, Fleischereifachbegriff für ein Teilstück bei der Schlachtung
 Unterschale (Essgeschirr), die Untere einer Tasse etc.
 Unterschale des Atoms, Teil der Elektronenhülle eines Atoms